Pontalense – abitanti di Pontal do Araguaia
Pontalense – abitanti di Pontal do Paraná
Pontalense – abitanti di Pontal